Malesherbia är ett släkte av passionsblomsväxter. Malesherbia ingår i familjen passionsblomsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Passionsblomsväxter
Malesherbia